Costume – abito usato per rappresentazioni teatrali o cinematografiche o come travestimento in feste
 Costumi teatrali
 Costume tradizionale – abito tradizionale di un luogo, solitamente indossato per rievocazioni storiche o folkloristiche
 Costume da bagno – capo d'abbigliamento, solitamente indossato per nuotare

 Costume – sinonimo di usanza tradizionale o folcloristica

 Costume – periodico italiano di politica e cultura